est un mot anglais signifiant « mésaventure ». Il peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , album de Pierce the Veil sorti le .

Voir aussi